Challenge («reto» o «desafío» en inglés) puede referirse a:

Competiciones
La denominación de diversas competiciones:
 Challenge (fútbol americano)
 Challenge Ciclista a Mallorca
 Challenge League
 Ferrari Challenge
 Rookie Challenge
 Skills Challenge
 European Challenge Cup
 Intercontinental Rally Challenge
 Champions Challenge
 Vodacom Challenge
 Oracle Challenge
 F1 Challenge 99-02
 World Football Challenge
 EHF Challenge Cup
 Luk Challenge
 MINI Challenge España
 Chip's Challenge
 ATP Challenger Series

Topónimo
Challenge-Brownsville

Véase también 
 Challenger